XNO steht für:
 Flughafen North (IATA-Code), Flughafen von North (South Carolina), Orangeburg County, South Carolina
 Nano (Kryptowährung), Kryptowährung

xno steht für:
 Anglonormannische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung